Cimicoidea — надсемейство полужесткокрылых насекомых из подотряда клопов.

Описание 
Полунадкрылья обычно с 4-5 свободными жилками, хотя у Curaliidae жилки отсутствуют.

Экология 
Питаются членистоногими или кровью теплокровных позвоночных. Редко встречается фитофагия. При спаривании у некоторых представителей самец для протыкает брюшную стенку самку для передачи спермы. Этот способ копуляции известен как травматическое осеменение.

Систематика 
Надсемейство включает в себя следующие семейства:
 Anthocoridae
 Cimicidae
 Curaliidae
 Polyctenidae
 Plokiophilidae
 Medocostidae
 Velocipedidae
 Nabidae
 †Vetanthocoridae

Примечания

Литература 
 Ermenegildo Tremblay, Entomologia applicata. Volume II Parte I, 1, Napoli, Liguori Editore, 1981. ISBN 978-88-207-1025-5
 Antonio Servadei; Sergio Zangheri; Luigi Masutti, Entomologia generale ed applicata, Padova, CEDAM, 1972.

Cimicomorpha